Hornsund – fiord w południowej części Spitsbergenu
 Polska Stacja Polarna Hornsund tamże
 Latarnia Morska Hornsund tamże